Lina – elastyczne cięgno plecione lub skręcone z włókien lub drutu, mogące przenosić siły rozciągające
 Lina – lina wspinaczkowa
 Lina – imię żeńskie
 LINA – oprogramowanie umożliwiające kompilowanie i uruchamianie programów na wielu systemach operacyjnych
 Lina – amerykański thriller z 1948 roku, znany też pod tytułem Sznur
 Lina – amerykański thriller z 1984 roku
 Lina Cavalieri (urodzona 25 grudnia 1874 w Viterbo) włoska sopranistka operowa znana ze swojej urody.
 Lina Wertmüller (urodzona 14 sierpnia 1928 w Rzymie) włoska reżyserka filmowa, wywodząca się ze szwajcarskiej arystokracji. Uczennica Federico Fellini
 Lina Kuduzović – Słoweńska piosenkarka dziecięca, Zwyciężczyni Słoweńskiego "Mam Talent" w 2010 roku.